Бени може да се односи на:

 Бени (име), енглеско име
 Бени (река), река у Боливији
 Бени (племе), 
 Бени (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бени (департман), Боливија

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бени"